OSK peut désigner :
 L'Orchestre symphonique kimbanguiste, un ensemble orchestral congolais basé à Kinshasa
 Le clavier virtuel (OSK.exe)